Wakai steht für:

 Kenji Wakai, Fußballspieler aus Japan
 Wakai (Ort), Ort auf den indonesischen Togianinseln